Mahmoud Mohamed Taha (1909-1985), homme politique soudanais et théologien musulman libéral
 Mahmoud Maher Taha (1942-), égyptologue égyptien
 Mahmoud Taha (1980-), tireur sportif égyptien